Elias Marcus Calisch, dichter
Isaac Marcus Calisch, lexicograaf
Jacobus Calisch
Moritz Calisch, schilder
Nathan Salomon Calisch, lexicograaf en journalist
Salomon Martinus Nathan Calisch
Elize Marie Calisch, Nederlands onderwijzer.